Kuzmice può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Kuzmice, comune del distretto di Trebišov, nella regione di Košice
Kuzmice, comune del distretto di Topoľčany, nella regione di Nitra